L'Incendiaire est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Incendiaire, film français de Louis Feuillade (1908)
 L'Incendiaire, nouvelle de l'écrivain américain William Faulkner (1939)
 L'Incendiaire,  de la saison 1 de X-Files (1993)

Volir aussi
 'Les Incendiaires, film muet de Georges Méliès (1906).